Badlands puede hacer referencia a:

 Badlands, tierras baldías, tierra que no está labrada.
 Badlands, película estadounidense de 1973.
 Badlands, banda de heavy metal estadounidense.
 Badlands, álbum de 2015 de la cantante estadounidense Halsey.
 Badlands, episodio de Falling Skies de 2013.
Badlands Tour, gira musical de Halsey.
Bad lands, un malpaís, en español.